Посредник () — поведенческий шаблон проектирования, обеспечивающий взаимодействие множества объектов, формируя при этом слабое зацепление и избавляя объекты от необходимости явно ссылаться друг на друга.

Проблема 
Обеспечить взаимодействие множества объектов, сформировав при этом слабую связанность и избавив объекты от необходимости явно ссылаться друг на друга.

Решение 
Создать объект, инкапсулирующий способ взаимодействия множества объектов.

Преимущества 
Устраняется связанность между "Коллегами", централизуется управление.

Структура 

 Mediator – "Посредник"
 ConcreteMediator – "Конкретный посредник"
 Классы Colleague – "Коллеги"

Описание 
"Посредник" определяет интерфейс для обмена информацией с объектами "Коллеги", "Конкретный посредник" координирует действия объектов "Коллеги". Каждый класс "Коллеги" знает о своем объекте "Посредник", все "Коллеги" обмениваются информацией только с посредником, при его отсутствии им пришлось бы обмениваться информацией напрямую. "Коллеги" посылают запросы посреднику и получают запросы от него. "Посредник" реализует кооперативное поведение, пересылая каждый запрос одному или нескольким "Коллегам".

Примеры

Пример на PHP5

Пример на Java

Пример на C#

Пример на C++

Пример на Python

Пример на Delphi

Ссылки 
Паттерн Mediator (посредник) — назначение, описание, особенности и реализация на C++.
 Паттерны для масштабируемых JavaScript-приложений. Глава 10. Паттерн «Медиатор» — описание, пример реализации.

Шаблоны проектирования